Сэр Гамильтон Александр Росскин Гибб (; 2 января 1895, Александрия — 22 октября 1971, Шипстон-он-Стор) — британский -арабист,  и , профессор. Один из авторов и редакторов фундаментальной «Энциклопедии ислама» и её сокращённой версии, «Исламского энциклопедического словаря». Член Британской академии.

Биография 
В 1918 году окончил Эдинбургский университет.

С 1930 года — профессор Лондонского, затем Оксфордского университетов.

В 1955—1964 годах — профессор арабистики Гарвардского университета.

Научное наследие 
Работы Гибба по истории и современному состоянию ислама и стран его распространения содержат богатый фактический материал. Гибб является автором работ по истории арабской литературы и мусульманской историографии, а также одним из авторов и редакторов первого и второго издания «Энциклопедии ислама» (The Encyclopaedia of Islam. — Leiden—Рaris: E.J. Brill, 1960—…).

Труды

Монографии

ЭИ

Переводы на русский

Примечания

Литература 
 Arabic and Islamic studies in honor of Hamilton A. R. Gibb. Ed. by G. Makdisi. Leiden, 1965.
 Батунский М. А. О некоторых тенденциях в современном Западном востоковедении. — В кн.: Религия и общественная мысль народов Востока. М., 1971.

Арабисты Великобритании
Исследователи Азии
Редакторы Энциклопедии ислама
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета